Sarracenus ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Sarracenus, im 12. Jahrhundert lebender Gelehrter
 Johannes Sarracenus (auch Sarrasin oder Sarrazin; † nach 1258), Hofbeamter des französischen Königs Ludwig IX. dem Heiligen